Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1901 rozegrano w dniach 24 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Lawrence Doherty -  Dwight F. Davis /  Holcombe Ward 4–6, 6–2, 6–3, 9–7

Przypisy 

1901 w tenisie ziemnym
1901 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat